La Joya bezeichnet:

in Bolivien:
 La Joya (Bolivien), Ort im Departamento Oruro

in Mexiko:
 La Joya (Baja California), Stadt im Municipio Tijuana
 La Joya (Campeche), Ort im Municipio Champotón
 La Joya (Durango), Ort im Municipio Poanas
 La Joya (Villa Guerrero), Ort im Bundesstaat México
 La Joya (Zinacantepec), Ort im Bundesstaat México
 La Joya (Morelos), Stadt im Municipio Yautepec de Zaragoza
 La Joya (Veracruz), Ort im Municipio Acajete

in Peru:
 Distrikt La Joya, Distrikt in der Provinz Arequipa
 La Joya (Peru), Kleinstadt in der Provinz Arequipa

in Spanien:
 La Joya (Granada), Ort in Andalusien
 La Joya (Málaga), Ort in Andalusien

in den USA:
 La Joya (New Mexico), Ort im Socorro County
 La Joya (Texas), Ort im Hidalgo County 

La Joya ist der Spitzname von:
 Abel Hernández (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Paulo Dybala (* 1993), argentinischer Fußballspieler